Ronny Hornschuh (ur. 2 lutego 1975 w Neuhaus am Rennweg) – niemiecki skoczek narciarski i trener tej dyscypliny. Był dwukrotnym brązowym medalistą MŚ Juniorów w latach 1992 i 1993. W Pucharze Świata zadebiutował 15 stycznia 1994 w czeskim Libercu. Tam też zdobył swoje pierwsze punkty zajmując 25. miejsce. Niecałe 5 lat później w Harrachovie stanął na drugim stopniu podium. To była jedyna lokata tego zawodnika w pierwszej trójce. 29 grudnia 2000 w Oberstdorfie wystartował po raz ostatni w PŚ w swojej karierze. Zajął tam 49. (przedostatnie) miejsce. Później startował tylko w Pucharze kontynentalnym, gdzie nie odnosił większych sukcesów. W swojej karierze wystąpił 76 razy w PŚ.

Po sezonie 2015/2016 został trenerem kadry Szwajcarii w skokach narciarskich.

Mistrzostwa Świata Juniorów 
 Drużynowo
 1992  Vuokatti – brązowy medal
 1993  Harrachov – brązowy medal

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1993/1994: 68.
 sezon 1994/1995: 63.
 sezon 1996/1997: 56.
 sezon 1997/1998: 35.
 sezon 1998/1999: 26.
 sezon 1999/2000: 62.

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1994/1995 – 75. 
 1995/1996 – 69. 
 1996/1997 – 36. 
 1997/1998 – 37. 
 1998/1999 – 34.
 1999/2000 – 48. 
 2000/2001 – 73.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1997 – 51.
 1998 – 32.
 1999 – 47.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1996 – 52.
 1998 – 25.
 1999 – 51.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Kariera trenerska 
Ronny Hornschuh po zakończeniu sezonu 2014/2015 został trenerem reprezentacji Szwajcarii

Sukcesy podopiecznych Hornschuha:

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Osiągnięcia Ronny Hornschuh na oficjalnej stronie FISu

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Niemieccy trenerzy skoków narciarskich
Urodzeni w 1975